Йозеф Голонка (; род. 6 января 1938, Братислава) — чехословацкий хоккеист, нападающий.

Биография 
В чемпионате Чехословакии играл за братиславский «Слован» (1955—1957, 1959—1969) и йиглавскую «Дуклу» (1957—1959). В составе словацкой команды пять раз завоевывал серебряные награды национального чемпионата и дважды — бронзовые. Всего в чехословацкой лиге провел 330 матчей (298 голов).

Три сезона играл в немецкой бундеслиге (1969—1972). За «Ризерзее» (Гармиш-Партенкирхен) провел 78 матчей и забросил 56 шайб. Завершил выступления в «Зволене», клубе второго чехословацкого дивизиона.

В составе сборной был участником трех Олимпиад (1960, 1964, 1968). В Инсбруке завоевал бронзовую награду, а через четыре года в Гренобле — серебряную.

Принимал участие в восьми чемпионатах мира и Европы (1959—1960, 1964—1969). Второй призер чемпионата мира 1965, 1966, 1968; третий призер 1959, 1964, 1969. На чемпионатах Европы — пять серебряных (1959, 1960, 1965, 1966, 1968) и три бронзовые награды (1964, 1967, 1969). Лучший бомбардир турнира 1965 года — 14 очков (6+8).

На чемпионатах мира и Олимпийских играх провел 60 матчей (34 заброшенные шайбы), а всего в составе сборной Чехословакии — 134 матча (82 гола).

В тренерской карьере начал работать сразу после завершения игровой карьеры. Возглавлял немецкие клубы «Ризерзее» (1976-79, 1982-83; чемпион Германии 1978), «Кельнер» (1983-85; чемпион Германии 1984), «Изерлон» (1989—1992), «Нюрнберг» (1992—1995). В чемпионате Чехословакии работал с «Зетором» (1979—1980) и «Слованом» (1986—1988). В сезоне 1988-89 — главный тренер швейцарского «Давоса».

Под его руководством сборная Словакии принимала участие в чемпионате мира 1997 (9-е место).

С 1999 года член зала славы ИИХФ. В 2002 году был введен в Зал славы словацкого хоккея, в 2004 — немецкого хоккея, а в 2010 — чешского хоккея. Занимает 17-е место в чешском «Клубе хоккейных снайперов» (380 заброшенных шайб).

Ссылки 

 Статистика выступлений на Олимпийских играх 
 Биография на сайте Championat.com
 Статистика выступлений за сборную Чехословакии
 Статистика тренера на сайте «Кометой» (Брно)
 Статистика на сайте Eliteprospects.com

Хоккеисты Чехословакии
Хоккейные тренеры Чехословакии
Хоккейные тренеры Словакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 1968 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 1964 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1960 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1964 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1968 года
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки ХК «Зволен»
Члены Зала славы ИИХФ
Члены Зала славы словацкого хоккея